Tercie může být:

 tercie (hudba) – jeden z hudebních intervalů 
 tercie – třetí třída víceletých gymnázií
 tercie – již nepoužívané označení šedesátiny sekundy
 španělská tercie – pěší nebo jízdní vojenská jednotka
 tercie (modlitba) – dopolední modlitba breviáře

Externí odkazy